Schickedanz ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Schickedanz (1846–1915), österreich-ungarischer Architekt
 Arno Schickedanz (1892–1945), deutscher Diplomat
 Grete Schickedanz (1911–1994), deutsche Unternehmerin
 Gustav Schickedanz (1895–1977), deutscher Fabrikant und Unternehmensgründer
 Herbert Schickedanz (1928–2019), deutscher Chirurg
 Madeleine Schickedanz (* 1943), deutsche Unternehmerin

Siehe auch:
 Schickedanz Open, Tennisturnier
 Schicketanz